Курча́вка колю́чая () — многолетние ветвистые кустарники рода Курчавка.

Биологическое описание 
Невысокий кустарник или кустарничек 40—100 см высотой, растопыренно ветвистый, с тонкими стволиками. Ветви беловатые, на концах безлистные, заканчиваются колючкой или без неё. Кора старых ветвей буроватая или серая, трещиноватая.

Листья кожистые, голые, обычно сизоватые, 3—17 мм длиной и 2—8 мм шириной, от овальных до обратнояйцевидных или сердцевидных, мелкие, на верхушке закруглённые или туповатые, цельнокрайные, суженные в короткий черешок с сочленением. Раструбы короткие, внизу буроватые, вверху плёнчатые.

Соцветие — боковая кисть. Цветки сидят кистями по 2—6 в пазухах листьев в верхней половине ветвей, на длинных цветоножках с сочленением около середины или ниже. Околоцветник 4-членный, ярко-розовый, около 5 мм в диаметре, при плодах разрастающийся; наружные доли его, продолговато-яйцевидные, при плодах отогнутые вниз, внутренние округлосердцевидные, вверх стоячие, при плодах 4—7 мм длиной.

Плод — орешек около 4 мм длиной, яйцевидный, к верхушке суженный, сплюснутый, светло-бурый, блестящий.

Цветение в мае-июне, плодоношение — в августе.

Распространение и экология 
В ареал вида входят: Передняя Азия, Закавказье, Балканский полуостров, Крым, Турецкая Армения, Курдистан, Иран, Западная Сибирь, Средняя Азия, Монголия, северный Китай. Северная граница достигает юга Оренбургской и Астраханской областей .

Растет на каменистой почве в полупустыне и пустыне, преимущественно по щебнистым руслам рек, а также на горных склонах до 1 500 м. Входит в состав ксерофитных кустарниковых зарослей. Поедается верблюдами и овцами (листья). Растение содержит в подземных органах флавоноиды, танниды и алкалоиды.

Значение и применение 
Скотом почти не поедается. Молодые побеги весной и частично летом удовлетворительно поедаются верблюдом. В небольшом количестве листья поедаются козами и овцами.

Надземные части содержат следы алкалоидов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Курчавка колючая на сайте Гербарий КГПУ им. Л. М. Черепнина
 Курчавка колючая на сайте города Кунграда Проверено 4 ноября 2008 г.

Гречишные
Флора Евразии
Растения степей
Растения полупустынь
Растения пустынь